Calico Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Calico Peak (Arizona)	
 Calico Peak (Colorado)	
 Calico Peak (Kalifornien)	
 Calico Peak (New Mexico)	
 Calico Peak (Utah)